

Geografia
 Arismendi – comune del Venezuela nel Barinas
 Arismendi – comune del Venezuela nella Nueva Esparta
 Arismendi – comune del Venezuela nel Sucre

Persone 
 Juan Bautista Arismendi – patriota e generale venezuelano
 Luisa Cáceres de Arismendi – eroina venezuelana
 Daniel Arismendi – calciatore venezuelano
 Diego Arismendi – calciatore venezuelano
 Marina Arismendi – politica uruguaiana
 Rodney Arismendi – politico uruguaiano